Сезон 1987—1988 у Національній лізі А — 91-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Ксамакс.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд 
Група А

Група В

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1988
Швейцарія
Швейцарія
1987 у швейцарському спорті
1988 у швейцарському спорті